Charles Wolfe (Iers dichter) (1791-1823), een Iers dichter
 Charles Wolfe (musicoloog) (1943-2006), Amerikaans musicoloog en componist
 Charles Wolfe (worstelaar), voluit Charles Eugene Wolfe (1957-1986), Amerikaans worstelaar
 Charlie Wolfe, Australisch Australian footballspeler voor Sydney Swans